BCP steht für:

 Bağımsız Cumhuriyet Partisi, türkische Partei
 Banco Central del Paraguay, die paraguayische Zentralbank
 Banco Comercial Português, portugiesische Universalbank
 Banque Centrale Populaire, eine Bank in Marokko
 Basutoland Congress Party, Partei in Lesotho
 Best of Content Marketing, europäischer Corporate-Publishing-Wettbewerb
 Best Current Practice, eine Internetspezifikation
 Book of Common Prayer, die Agende der Anglikanischen Kirche
 Bournemouth, Christchurch and Poole, Verwaltungseinheit im Süden Englands
 Bund Christlicher Pfadfinderinnen, deutscher evangelischer Pfadfinderinnenbund (1922–1972)
 Business Continuity Planning, siehe Betriebliches Kontinuitätsmanagement

bcp steht für:
 Bali (Sprache in DRKongo) (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

Abkürzung